Marko Perović (1972), calciatore jugoslavo e poi serbo.
Marko Perović (1984), calciatore serbo.